Выброс:
 Выброс (статистика) — результат измерения, не подпадающий под общее распределение.
 Выброс (фигурное катание) — элемент парного фигурного катания.
 Выброс (вредного вещества) — выброс вредного вещества в окружающую среду (см. Предельно допустимый выброс, выхлопные газы)
 Выброс газа — резкое высвобождение газа при каком-либо процессе, например, при лимнологической катастрофе.